Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Broderick Dyke che hanno battuto in finale Brad Pearce e Byron Talbot 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
 Neil Broad /  Stefan Kruger (primo turno)

 Scott Davis /  Broderick Dyke (campioni)
 Steve DeVries /  Richard Matuszewski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1989